FTC ist die Abkürzung für:

 Fast Time Constant, eine Baugruppe in Radargeräten, siehe Short Time Constant
 Federal Trade Commission, US-amerikanische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde
 Ferencvárosi Torna Club, ungarischen Sportverein, siehe Ferencváros Budapest
 Free The Children, ein Hilfswerk von Kindern und Jugendlichen gegen Kinderarbeit
 Emtricitabin, ein Virustatikum
 First Tech Challenge, Robotik-Programm für Jugendliche, unter dem Dach der amerikanischen Stiftung FIRST, die auch die First Lego League initiiert hat
 Foot-candle, eine Nicht-SI-Einheit zur Messung der Beleuchtungsstärke im angloamerikanischen Raum

Abkürzung